Каван (графство), Каван (, ) — графство на півночі Ірландії.
 Франтішек Каван (; 10 вересня 1866, Виховска Лота — 16 грудня 1941, Лібунь) — чеський художник і поет.
 Граф Каван () — аристократичний титул в перстві Ірландії.
 Каван Перейра (, 17 червня 2002) — бразильський стрибун у воду.
 Каван (місто), Каван (, ) — місто в Ірландії, адміністративний центр графства Каван (провінція Ольстер) та його найбільше місто.
 Каван (Кот-д'Армор), Кава́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор.